Константи́н Фёдорович Зерщиков ( — ) — офицер Собственного Е. И. В. Конвоя, участник Белого движения, командир Дивизиона лейб-гвардии Кубанских и Терской сотен.

Биография 
Казак станицы Бороздинской Терского казачьего войска. Из дворян, сын офицера.

Окончил Ярославский кадетский корпус (1905) и Николаевское кавалерийское училище (1907), откуда выпущен был хорунжим в 1-й Сунженско-Владикавказский полк. Был произведен в сотники. Окончил Офицерскую гимнастическо-фехтовальную школу.

6 мая 1913 года переведен хорунжим в лейб-гвардии 3-ю Терскую казачью сотню Собственного Е. И. В. Конвоя, в составе которого и вступил в Первую мировую войну. Командовал взводом лейб-гвардии 4-й Терской казачьей сотни. За боевые отличия был награждён орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. После Февральской революции и переформирования Конвоя в Кубанский и Терский гвардейские казачьи дивизионы, сотник Зерщиков был перечислен в Терский гвардейский дивизион.

В 1918 году участвовал в Терском восстании. В Добровольческой армии и Вооруженных силах Юга России служил в Кубанском гвардейском дивизионе.  был разжалован в рядовые, но затем восстановлен в чине. В Русской армии барона Врангеля — полковник. В ноябре 1920 года эвакуировался из Крыма на остров Лемнос, командир Кубанского гвардейского дивизиона, начальник Кубанской офицерской школы.

В эмиграции в Югославии. В 1922 году — и. д. генерала для поручений при Главнокомандующем. В 1924—1937 годах был командиром Дивизиона лейб-гвардии Кубанских и Терской сотен. В годы Второй мировой войны служил в Русском корпусе. 31 октября 1941 года назначен адъютантом 3-го батальона 1-го полка (в чине обер-лейтенанта), 1 февраля 1942 года — командиром сотни управления, а в 1943 году — адъютантом 1-го батальона того же полка. Был ранен под Дублье 28 сентября 1944 года. После войны находился в лагере Келлерберг. Умер в 1949 году в госпитале Зеебах (Австрия).

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (ВП 9.10.1911)
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 6.12.1915)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 17.11.1916)

Источники 
 Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. — СПб.: «Нева», 2002. — С. 210.
 Галушкин Н. В. Собственный Его Императорского Величества Конвой / под ред. П. Н. Стрелянова (Калабухова). — М., 2004.
 Волков С. В., Стрелянов (Калабухов) П. Н. Чины Русского корпуса: биографический справочник в фотографиях. — М., 2009. — С. 158.

Выпускники Ярославского кадетского корпуса
Выпускники Николаевского кавалерийского училища
Чины Русского корпуса
Участники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Вооружённые силы Юга России
Русские эмигранты первой волны в Югославии